Pitkäkallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkäkallio (kulle), Nyland, Helsingfors, 
 Pitkäkallio (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Pitkäkallio (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar